Riedl может означать:
  — фамилия «Ридль» на иностранных языках.